Dolenjske Toplice (gemeente), gemeente in Slovenië
 Dolenjske Toplice (plaats), plaats in Slovenië